John Kirkby ist der Name folgender Personen:

* John Kirkby (Bischof, Ely) († 1290), englischer Geistlicher, Bischof von Ely und Treasurer
 John Kirkby (Bischof, Carlisle) († 1352), englischer Geistlicher, Bischof von Carlisle
 John Kirkby (Grammatiker) (um 1705–1754), britischer Geistlicher und Grammatiker
 John Kirkby (Fußballspieler) (1929–1953), schottischer Fußballspieler
 John Kirkby (Rennfahrer), britischer Motorradrennfahrer